«Watermelon Sugar» () — песня британского певца и актёра Гарри Стайлза (члена группы One Direction). Первоначально выпущенная как промосингл с альбома Fine Line 16 ноября 2019 года, песня «Watermelon Sugar» была выпущена повторно 15 мая 2020 года в качестве четвёртого сингла альбома. Песня была положительно встречена критиками, многие хвалили её концепцию и стиль, а также вокал. Сингл также имел коммерческий успех, попав в десятку лучших в более чем 20 странах, включая Великобританию, Австралию, Канаду и США, где на 20-й недели своего релиза он занял первое место в основном американском хит-параде Billboard Hot 100, став там первым для Стайлза чарттоппером.

История 
Стайлз написал песню вместе с Митчем Роулендом и её продюсерами Тайлером Джонсоном и Kid Harpoon. Они были вдохновлены постапокалиптическим романом «» американского писателя и поэта Ричарда Бротигана. «Watermelon Sugar» — это песня, сочетающая такие стили, как рок, фанк-поп и инди-поп с элементами соула.

Коммерческий успех 
В ноябре 2019 года «Watermelon Sugar» дебютировал на 35-м месте в британском хит-параде UK Singles Chart, став третьим синглом Стайлза в top-40 лучших британских на тот момент. В январе 2020 года он достиг семнадцатого места в чарте, прежде чем покинуть его в следующем месяце. 14 февраля 2020 года песня была удостоена серебряного статуса British Phonographic Industry. После официального выпуска сингла в мае 2020 года «Watermelon Sugar» снова вошёл в чарт под номером тридцать пять; позже поднявшись до 4-го места в августе 2020 года, став вторым лучшим синглом альбома в чартах.
В Ирландии «Watermelon Sugar» дебютировал на 24-м месте в Irish Singles Chart в ноябре 2019 года, прежде чем достичь четвёртого места в чарте в июне 2020 года. В Шотландии сингл снова вошёл в чарт на 78-м месте в мае 2020 года, а позже достиг девятого места в следующем месяце.

В США «Watermelon Sugar» дебютировал 30 ноября 2019 года на 60-м месте в хит-параде Billboard Hot 100. После выхода альбома Fine Line сингл достиг 54-го места и официально покинул чарт спустя месяц. 7 августа 2020 года он был сертифицирован в двукратном платиновом статусе Recording Industry Association of America. После релиза в качестве сингла «Watermelon Sugar» повторно вошёл в чарт в мае 2020 года на 64-м месте и 15 августа 2020 года достиг первого места. Трек стал первым чарттоппером Стайлза, его третьим синглом в top-10, а также четвёртым в top-20 в США, и третьим с альбома Fine Line.

Стайлз стал вторым членом группы One Direction (первым был Зейн Малик), сольно возглавившим Hot-100. Благодаря этому успеху 1D вошла в элитный список групп, у которых несколько их членов смогли и сольно возглавить американский хит-парад. Первыми были The Beatles, когда после 20 коллективных чарттопперов в 1964-70-х годах, затем Джордж Харрисон и Пол Маккартни взошли на вершину отдельно от группы в 1970 и 1971 годах, соответственно (к 1974 также добавились Ринго Старр и Джон Леннон).

Музыкальное видео

Производство 
Премьера музыкального клипа к песне была представлена на YouTube 18 мая 2020 года в 12:00 по восточному времени (16:00 UTC). Стайлз объявил о премьере видео за день до этого, представив тизер, показывающий столик на пляже, который был в сцене из музыкального видео. Он снимался режиссёрским дуэтом Bradley & Pablo 30 января 2020 года в Малибу, штат Калифорния. Они работали со Стайлзом и над другими песнями с альбома Fine Line, и в конце концов начали работать над «Watermelon Sugar» за неделю до начала съемок. Видео было вдохновлено стилем Пола Маккартни 1960-х годов и было частично снято с использованием 35- и 16-мм камер Arri SR3, чтобы некоторые кадры выглядели винтажными.

Из-за пандемии COVID-19 выяснилось, что менеджеры задержали видео с момента его первоначального срока выпуска. Брэдли и Пабло были обеспокоены тем, что Columbia Records не выпустит видео из-за того, что оно выглядит бесчувственным, поэтому они добавили в начале сообщение: «Это видео посвящено прикосновениям». Во время съемок Стайлза похвалили за то, что он просил у моделей на видео согласия прикоснуться к ним.

Синопсис 
Видео начинается с сообщения на чёрном фоне с надписью «это видео посвящено прикосновениям». Затем Стайлз подходит к столу с ломтиком арбуза на тарелке, садится. На нём оранжевая вязанная крючком майка, большие синие солнцезащитные очки, розовый лак для ногтей и фирменные кольца с надписью «HS». Скатерть на столе изготовлена из того же материала, что и парус лодки в видео «Adore You», а солнцезащитные очки — те же, в которых он был на фото на обложке журнала Rolling Stone 2019 года. Он ставит тарелку на стол и начинает исполнять вступительный текст песни. Видно, как Стайлз водит пальцами по арбузу, прежде чем откусить его. Этот снимок был навеян фотографией Джека Николсона в той же позе.

Затем камера переходит на Стайлза, окруженного моделями, которые кормят его различными фруктами, а также показывает их на пикнике. На моделях костюмы 1970-х годов, они в гибких шляпах и бикини с завышенной талией. Стайлз одет в гавайскую рубашку с глубоким вырезом и цветочным узором, украшенную жемчугом, а на других снимках — в жилетке-свитере с рубашкой в стиле ретро. Первый наряд был вдохновлен фотографией Пола Маккартни на вечеринке. Он также лежит на песке, наблюдая за моделями. Позже они делают снимок в группе, на котором все держат по дольке арбуза. Стайлз носит укороченный свитер в полоску, узкий шарф с бахромой и рваные джинсы в винтажном стиле, все из коллекции Gucci осени 2020 года.

Награды и номинации 
На прошедшей 14 марта 2021 года 63-й ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми» «Watermelon Sugar» была удостоена премии «Грэмми» в категории «За лучшее сольное поп-исполнение».

Итоговые списки

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  21 нояб. 2019 г
  8 дек. 2019 г
  25 нояб. 2019 г.
  3 авг. 2020 г.

Песни Гарри Стайлза
Песни, написанные Гарри Стайлзом
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Композиции в стиле фанк